

Codici 
 TUN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Tunisi-Cartagine (Tunisia)
 tun – codice ISO 639-3 della lingua tunica
 TUN – codice ISO 3166-1 alpha-3 della Tunisia

Informatica 
 TUN  – driver che permette la creazione di periferiche di rete virtuali

Altro 
 Tun  – ciclo di 360 giorni nel calendario maya
 Tun – area urbana della Svezia
 Than Tun – politico birmano e leader del Partito Comunista della Birmania

Pagine correlate 
 Thun (disambigua) – pagina di disambiguazione